Fedra je lahko:

 Fedra, Tezejeva žena v grški mitologiji
 Fedra, tragedija književnika Racina